Ло́ра Уо́кер (, урождённая Ло́ра Кро́кер, ; ) — канадская кёрлингистка, тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Бронзовый призёр .

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): золото (1 этап), серебро (финал)
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
В 2018 году вышла замуж за кёрлингиста Джеффа Уокера, чемпиона Канады и мира, который играет в команде Брэда Гушу, сменила фамилию на Уокер.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 CROCKER Laura - Athlete Information - 26th Winter Universiade - FISU site
 Laurier Athletics athlete profile
 Team Crocker Website (в веб-архиве по состоянию на 29 декабря 2013)
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом Laura Crocker
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом Laura Walker
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Университета Уилфрида Лорье